Barniz del Japón puede referirse a:

 el nombre común de la planta Alnus viridis; o
 el nombre común de la planta Ailanthus altissima.